Narciarski bieg indywidualny mężczyzn na 15 km techniką klasyczną został przeprowadzony 17 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 99 zawodników z 46 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Estończyk Andrus Veerpalu.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006